Alceste ist die italienische und französische Form für Alkestis.

Opern
 Alceste (Benda), Oper von Friedrich Benda (1785)
 L’Alceste (Draghi), Oper von Antonio Draghi (1700)
 Alceste (Gluck), Oper von Christoph Willibald Gluck (1767)
 Alceste (Gresnick), Oper von Antoine-Frédéric Gresnick (1786)
 Alceste (Guglielmi), Oper von Pietro Alessandro Guglielmi (1768)
 Alceste (Lampugnani), Oper von Giovanni Battista Lampugnani (1744)
 Alceste (Lully) bzw. Alceste ou Le triomphe d’Alcide, Oper von Jean-Baptiste Lully (1674)
 Alceste (Portugal), Oper von Marcos António Portugal (1798)
 Die getreue Alceste von Georg Caspar Schürmann (1719)
 Alceste (Schweitzer), Oper von Anton Schweitzer (1773)
 Alceste (Wolf), Oper von Ernst Wilhelm Wolf (verschollen)
 Alceste (Strungk), Oper von Nicolaus Adam Strunck (1680)
 Antigona delusa da Alceste, Oper von Pietro Andrea Ziani (1660)

weitere Musikwerke
 Alceste (Händel), Bühnenmusik von Georg Friedrich Händel (1750)

Alceste ist der Name folgender fiktiven Personen:
 Alceste, Hauptfigur in Der Menschenfeind (Le Misanthrope), Komödie von Molière (1666)

Siehe auch:
 Alkeste